Ny eller NY kan syfta på:

Ny och nedan – benämning på månens växande och avtagande faser
 Ny – en bokstav i det grekiska alfabetet
  –  gemen av bokstaven ny, beteckning för frekvens
  –  gemen av bokstaven ny, beteckning för kinematisk viskositet
 ny – språkkod i ISO 639-1 för nyanja

Geografi
 Ny socken – en  socken i Värmland i Jösse härad
 Ny landskommun –  en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Ny församling – en församling i Västra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
Ny kyrka – församlingskyrka i Ny församling
Ny distrikt – ett distrikt i Arvika kommun och Värmlands län 2016–

NY 
 NY –  postal förkortning för delstaten New York 
 NY – IATA-kod för Flugfélag Íslands

Se även
 Ny demokrati